Gourmelin est utilisé pour :

Patronyme
 Jean Gourmelin (1920-2011) est un dessinateur

Autre usage
 Le gourmelin est un fromage.
 Le frère jumeau de Gargamel dans la bande dessinée des Schtroumpfs.